E54 può riferirsi a:

Codici 
E54, codice ECO di alcune linee della variante principale della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E54, da Parigi a Monaco di Baviera

Altro 
HMS E54, sommergibile della classe E della Royal Navy